Lippi ist ein italienischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Familienname Lippi ist abgeleitet von dem männlichen Vornamen Filippo. Der Name ist besonders im Raum Florenz gebräuchlich.

Namensträger

Familienname 
 Augustin Lippi (1678–1705), französischer Arzt
 Filippino Lippi (um 1457–1504), italienischer Maler
 Filippo Lippi (um 1406–1469), italienischer Maler
 Giuseppe Lippi (1904–1978), italienischer Hindernis- und Langstreckenläufer
 Hugo Lippi (* 1977), französischer Jazzmusiker
 Lorenzo Lippi (1606–1665), italienischer Maler
 Marcello Lippi (* 1948), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Marcello Lippi (Sänger) (* 1957), italienischer Sänger (Bariton) und Intendant
 Roberto Lippi (1926–2011), italienischer Rennfahrer

Als Künstlername 
 Lippi (* 1952), deutscher Sänger, Moderator und Entertainer, siehe Wolfgang Lippert

Siehe auch 
 Fra Lippo Lippi, eine New Wave-/Synth-Pop- und Post-Punk-Band aus Norwegen

Einzelnachweise 

Familienname
Italienischer Personenname